est le titre de plusieurs films :

 , film documentaire dramatique belge de Jorge León, sorti en 2014 ;
 , film américain de Chris Evans, sorti en 2015.